Eboshi-yama (jap. , dt. „Eboshi-Berg“ wobei Eboshi ein japanischer Hut ist) ist der Name mehrerer Berge in Japan:
 Eboshi-yama (Rubetsu, Hokkaidō)
 Eboshi-yama (Nanae, Hokkaidō), 703 m
 Eboshi-yama (Ichinoseki, Iwate), 1109 m
 Eboshi-yama (Shiwa, Iwate), 719 m
 Eboshi-yama (Yuzawa, Akita), 954 m
 Eboshi-yama (Kosaka, Akita), 400 m
 Eboshi-yama (Yamagata/Fukushima), 1879 m
 Eboshi-yama (Nan’yō/Kaminoyama, Yamagata), 627 m
 Eboshi-yama (Iide/Yonezawa, Yamagata), 1197 m
 Eboshi-yama (Aizu-Wakamatsu, Fukushima), 580 m
 Eboshi-yama (Kaneyama, Fukushima), 714 m
 Eboshi-yama (Sanjō/Uonuma, Niigata), 1350 m
 Eboshi-yama (Itoigawa, Niigata), 360 m
 Eboshi-yama (Aga/Shibata, Niigata), 1573 m
 Eboshi-yama (Kurobe, Toyama), 1274 m
 Eboshi-yama (Asahi, Toyama), 483 m
 Eboshi-yama (Ishikawa), 1136 m
 Eboshi-yama (Yamanashi), 1161 m
 Eboshi-yama (Nagano), 2123 m
 Eboshi-yama (Gifu), 1242 m
 Eboshi-yama (Matsuzaki, Shizuoka), 162 m
 Eboshi-yama (Fujieda, Shizuoka), 100 m
 Eboshi-yama (Kyōto/Hyōgo), 513 m
 Eboshi-yama (Wakayama), 909 m
 Eboshi-yama (Masuda, Shimane), 338 m
 Eboshi-yama (Unnan, Shimane), 625 m
 Eboshi-yama (Shimane/Hiroshima), 1225 m
 Eboshi-yama (Hiroshima), 529 m
 Eboshi-yama (Tokushima), 1670 m
 Eboshi-yama (Kagawa), 263 m
 Eboshi-yama (Kōchi), 359 m
 Eboshi-yama (Ōita), 573 m
 Eboshi-yama (Kagoshima), 371 m

Siehe auch: Eboshi-dake